Праска - побутовий прилад, засіб для прасування. 
 Праска (хмарочос) - хмарочос у Нью-Йорку, США.